Pentatominae — підродина клопів родини Щитники (Pentatomidae).

Класифікація 
Підродина поділяється на триби:
 Aelini
 Agaeini
 Antestiini
 Aulacetrini
 Carpocorini
 Chlorocorini
 Eysarcorini
 Halyini
 Mecideini
 Meirocheini
 Menidini
 Pentatomini
 Piezodorini
 Sciocorini
 Strachiini

Примітки 

Щитники
Підродини комах